Capital se poate referi la:

 Capital, un concept economic
 Capital social, aportul asociaților la constituirea unei societăți comerciale
 Capital, un ziar financiar
 Capitalul (Das Kapital), opera fundamentală a lui Karl Marx